Мамия:

 Мамия III Гуриели — князь Гурии (1689—1712, 1712—1714), царь Имеретии (1701—1702, 1711 и 1713—1714).
 Мамия Риндзо — японский путешественник, исследователь острова Сахалин.

См. также 
 Mamiya